Makszim Gorkij (1868–1936) orosz író, drámaíró
 Nyizsnyij Novgorod neve 1932–1990 között
 Gorkij-lakótelep